Glénat (gemeente), een gemeente in het Franse departement Cantal (regio Auvergne-Rhône-Alpes)
Glénat (uitgeverij), een van oorsprong Franse uitgeverij die voornamelijk strips en manga's uitgeeft